Circunscrição imperial ou Círculo Imperial — divisão administrativa e judicial do Sacro Império Romano-Germânico
 Circunscrição administrativa — divisão administrativa nas antigas colónias portuguesas da África e Timor
 Circunscrição eclesiástica — território onde determinada igreja exerce a sua administração
 Circunscrição eleitoral ou Distrito eleitoral — no Brasil, território onde se realiza uma eleição, podendo referir-se ao país, para a eleição do presidente da República; o Estado, para os governadores e deputados; ou o município, nas eleições municipais.
 Circunscrição judiciária — divisão judiciária das Regiões Administrativas Judiciárias no Brasil
 Circunscrição de recrutamento — no Brasil, órgão das Forças Armadas que organiza o recrutamento dos cidadãos para o serviço militar
 Honra (circunscrição) — nome de uma circunscrição administrativa durante o Antigo Regime
 Circunferência circunscrita

Desambiguação